Hospitalaria puede referirse a:
Lo relativo a la hospitalidad
Lo relativo a los hospitales
Orden hospitalaria, un tipo de orden religiosa
Los miembros de la Orden del Hospital o de Malta
Los Padres Hospitalarios'' del antiguo Hospital de San Juan de Dios (Madrid)
La Cofradía de la Salud (Murcia) (Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud)
Hermandad de La Sed (Sevilla) (Hospitalaria Hermandad Sacramental de Congregantes de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María y Cofradía de Nazarenos)
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
Orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén
Urgencias hospitalarias
Farmacia Hospitalaria
Administración hospitalaria
Sistemas de información hospitalaria
Bioseguridad Hospitalaria
Comité de higiene hospitalaria
Infección hospitalaria
Radiofísica Hospitalaria
Pedagogía hospitalaria